Бугузун

 Бугузун — река на Алтае

 Бугузун — перевал между Республикой Алтай и Тывой